Samuel „Sam” Allardyce (Dudley, 1954. október 19. –) angol labdarúgó, edző.

Életpályája 
2016 decemberétől a Crystal Palace vezetőedzője.

Szövetségi kapitányként 
2016 nyarától szeptember végéig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt. A sajtónak adott nyilatkozata miatt arra kényszerült, hogy a szövetséggel - közös megegyezéssel - szerződést bontson.

Edzői statisztika

2018. május 13-án lett utoljára frissítve.

Források

Jegyzetek 

1954-ben született személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Bolton labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Millwall labdarúgói
A Coventry City labdarúgói
A Huddersfield Town labdarúgói
A Preston North End labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Limerick labdarúgói
A Bolton Wanderers vezetőedzői
Angol labdarúgóedzők
Élő személyek
Dudley-iek
A Premier League edzői